

Cinema 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1920 diretto da John Stuart Robertson
 Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1941 diretto da Victor Fleming
 Il dottor Jekyll e Mister Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1973 diretto da David Winters
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde: sull'orlo della follia (Edge of Sanity) – film del 1988 diretto da Gérard Kikoine
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde - Colpevole o innocente? (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 2008 diretto da Paolo Barzman

Letteratura 
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – romanzo breve di Robert Louis Stevenson del 1886
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde – personaggi del romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson

Musica 
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde – album degli Equipe 84 del 1973.
 Dr. Jekyll Mr. Hyde – album di Simona Molinari del 2013
 Dr. Jekyll Mr. Hyde – singolo di Simona Molinari del 2013

Pagine correlate 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Jekyll & Hyde
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (disambigua)
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (disambigua)